Sakao steht für:

Inseln:

 Sakao (Malampa), Vanuatu, Provinz Malampa
 Sakao (Sanma), Vanuatu, Provinz Sanma

Sprachen:

 Sakao (Sprache), Sprache in Vanuatu